Мстиславец
 Мстиславец — древний город в Смоленской земле
 Пётр Мстиславец — русский первопечатник